Hephaestus är ett släkte av fiskar. Hephaestus ingår i familjen Terapontidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Hephaestus